Футбо́льный клуб «Це́лтниекс» (, также «Строи́тель») — бывший советский и латвийский футбольный клуб из города Рига, основанный в 1960-х годах.

Названия 
 «ДСК» (по 1977 год; «Домостроительный комбинат» — , „ĒCK”)
 «Целтниекс» (1978—1991)
 «СМ-ДСК» (1992; )

Результаты выступлений

Чемпионат и Кубок Латвийской ССР

Чемпионат и Кубок Латвии

Достижения 
Чемпионат Латвийской ССР
  Серебряный призёр (4): 1981, 1983, 1984, 1986.
  Бронзовый призёр (1): 1982.
Кубок Латвии
  Обладатель (3): 1984, 1985, 1986.

Ссылки 
 Futbols pilsētā: Rīgas "Celtnieks"

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Футбольные клубы Риги